Беляна:
 Беляна — сплавное плоскодонное судно барочного типа. 
 Беляна — река в Московской области России, правый приток реки Истры.